A distanza di 14 anni dall'ultimo successo Ken Rosewall torna a trionfare agli US Open dopo che nel 1956, all'età di 21 anni, aveva vinto ai danni di Lew Hoad impedendogli di realizzare il Grande Slam. In finale ha battuto il connazionale Tony Roche per 2-6 6-4 7-6 6-3 aggiudicandosi il primo premio di $. Con questo trionfo Rosewall era diventato il più anziano a vincere il torneo dai tempi di Bill Tilden il quale si aggiudicò il suo settimo e ultimo Slam statunitense nel 1929 all'età di 36 anni.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1970